Niemcy:
 Hambuch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 August Karl Hambuch – niemiecki tenor
 Heinrich Hambuch – niemiecki polityk